Salamandrina perspicillata  — вид хвостатых земноводных из семейства настоящих саламандр.

Небольшая саламандра с длиной тела от 35 до 85 мм. Самки крупнее самцов. Тело плоское с явно видимыми рёбрами. Четыре пальца на обеих передних и задних ногах. Окраска тела тёмно-коричневого или серо-чёрного цвета. Хвост частично красноватый. Нижняя часть хвоста и ног ярко-красные. Брюхо белого, беловатого или сероватого цвета с пятнами тёмно-серого или чёрного цвета.

Эндемик Италии. Распространён в Апеннинских горах к северу от реки Вольтурно до Лигурии. Обитает в основном в горных и холмистых районах, как правило, на высоте 200—900 метров над уровнем моря. Населяет лесные участки с обильным подлеском.

Ссылки 
 Antonio Romano, Marco Mattoccia, Valerio Sbordoni, Franco Andreone, Claudia Corti 2008. Salamandrina perspicillata. In: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 16 December 2010.
 Salamandrina perspicillata

Настоящие саламандры
Земноводные Европы
Животные, описанные в 1821 году
Эндемики Италии